Oberweiler kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Oberweiler im Tal – kommun i Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz, 
 Oberweiler-Tiefenbach – kommun i Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz, 
 Oberweiler, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,